Dette er en liste over tv-stationer der dækker UEFA Champions League, Europas højst rangeret fodboldturnering for klubhold. Alle kampe starter klokken 20:45 Central European Time (CET), undtagen kampe der bliver spillet i Rusland.

UEFA sælger rettighederne i en tre sæsoners basispakke, og forskellige pakkeløsninger er mulige for dem der byder. UEFA holder balancen mellem gratis og betalings-tv under UEFA og Europa Unionen (EU)-aftalen. Selvom der skal balancerer mellem gratis og betalings-tv, så bliver rettigheder solgt til betalings-tv hvis de ikke er solgt inden for salgsvinduet.

Finalen i 2010 tiltrak 109 millioner tilskuere over hele verden, en rekord for turneringen og erstattede NFL's Super Bowl som den mest sete årlige sportsbegivenhed.

Broadcasters

Notes

Referencer 

UEFA Champions League